Капітан Марвел може означати:

Комікси 
 Капітан Марвел (DC Comics), також відомий як Шазам — супергерой коміксів видавництва Fawcett і DC, альтер его Біллі Бетсона.
 Капітан Марвел (Marvel Comics) — декілька персонажів коміксів видавництва Marvel:
 Капітан Мар-Велл — перший Капітан Марвел.
 Моніка Рамбо, також відома як Фотон, Пульсар і Спектрум.
 , також відомий як Спадок і Фотон.
 , також відома як Квазар і Мучениця.
  — скрулл, який прийняв вигляд Мар-Велла.
  — версія Капітана Марвел в імпринті Ultimate.
 , також відомий як Хлопець Марвел і Захисник.
 Керол Денверс — нинішній Капітан Марвел, раніше відома як Міс Марвел.

Інше 
 «Captain Marvel» — пісня Чика Коріа та гурту Return to Forever з альбому Light as a Feather (1973).
 Captain Marvel (1974) — альбом Стена Гетца з композицією Коріа «Captain Marvel» як заголовною.
 «Капітан Марвел» — прізвисько Браяна Робсона, англійського футболіста і менеджера.
 «Капітан Марвел» (2019) — фільм про Керол Денверс, персонажа коміксів видавництва Marvel.